La Tène steht für:

 Latènezeit, die nach dem Fundort La Tène benannte Epoche und Kultur der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in weiten Teilen Mitteleuropas
 La Tène (Fundplatz), namengebender Fundplatz der Latènezeit am Ufer des Neuenburgersees
 La Tène NE, eine politische Gemeinde im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Laténium, kantonales archäologisches Museum im Schweizer Kanton Neuenburg, ist nach der Fundstelle La Tène am Neuenburgersee benannt und liegt am Seeufer in Hauterive